Haferland steht für
 Harbachtal

Haferland ist der Familienname folgender Personen: 

 Berthold C. Haferland (1934–2011), deutscher Rechtspfleger und Heimatpfleger